O Metrô de Shenzhen(; Cantonês Jyutping: Sam1 Zan3 Dei6 Tit3) é um sistema de metropolitano que serve a cidade chinesa de Shenzhen.

Ligações externas 

 
 

Shenzhen
Shenzhen